Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund zainaugurowały sezon 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 1 – 5 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie oraz biegu pościgowym.

Pierwszą konkurencję, bieg indywidualny kobiet, wygrała reprezentantka Szwecji Anna Carin Zidek. Okazała się lepsza od Francuzki Marie-Laure Brunet oraz innej Szwedki Heleny Ekholm. Dzień później wśród mężczyzn wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed swoim rodakiem Ole Einarem Bjørndalenem i Francuzem Martinem Fouracdem. Trzeciego dnia odbył się bieg sprinterski kobiet, który wygrała reprezentantka Finlandii Kaisa Mäkäräinen przed Niemką Miriam Gössner i Białorusinką Darią Domraczewą. Wśród mężczyzn kwalifikacja wyglądała dokładnie tak jak dwa dni wcześniej. Wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed swoim rodakiem Ole Einarem Bjørndalenem i Francuzem Martinem Fouracdem. W biegu na dochodzenie wśród kobiet wygrała reprezentantka Finlandii Kaisa Mäkäräinen przed Niemką Miriam Gössner i Szwedką Heleną Ekholm. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn wygrał Norweg Ole Einar Bjørndalen wyprzedzając swojego rodaka Emila Hegle Svendsena i Słoweńca Jakova Faka.

W czasie wszystkich konkurencji kilku zawodników i zawodniczek nie stawiło się na trasie (m.in. Tomasz Sikora w biegu pościgowym). Spowodowane to było zatruciem po wypiciu wody skażonej pasożytami.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne - 1.12.2010, 2.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 98 zawodników. W trakcie biegu wycofali się  Thomas Frei i  Dominik Landertinger. Na starcie wycofał się  Jeremy Teela. Wszystkie strzały trafione uzyskali  Leif Nordgren (35. miejsce) i  Roland Gerbacea (46. miejsce).
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 96 zawodniczek. Trasy nie ukończyła  Mari Laukkanen. Wszystkie strzały trafione uzyskały  Anna Carin Zidek (1. miejsce),  Jana Romanowa (5. miejsce) i  Katja Haller (13. miejsce)
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprinty - 3.12.2010, 4.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodników. W trakcie rywalizacji wycofał się  Pete Beyer.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 95 zawodniczek. Na starcie nie pojawiła się  Tora Berger, zaś w trakcie rywalizacji wycofała się  Zdeňka Vejnarová.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi pościgowe - 5.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 najlepszych zawodników w biegu sprinterskim. Na starcie nie pojawili się  Tomasz Sikora,  Krasimir Anew oraz  Simon Fourcade.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 najlepszych zawodniczek w sprincie. Na starcie nie pojawiła się  Jelena Chrustalowa. Podczas begu zdublowane zostały (co oznacza wyeliminowanie z biegu)  Mun Ji-hee,  Veronika Vítková,  Ludmiła Pysarenko oraz  Selina Gasparin.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011
2010 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund